Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2012./13., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio Zaprešić.

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Sjever 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 skkciglenica.hr

Zapad 

 Izvori:  
 uglacki-savez-os.hr

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 kk-tomislav-dugopolje.net84.net, ljestvica  
 kk-tomislav-dugopolje.net84.net, rezultati

Sjever - Varaždin 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-vz.hr

Zapad - Karlovac / Gorski kotar 

 Izvori:  
 ks-zpg.hr

Zapad - Ogulin / Lika 

 Izvori:  
 ks-zpg.hr 
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric, Nikola Majnarić stranice

Zapad - Rijeka / Istra 

 Izvori:  
 ks-zpg.hr

Četvrti rang

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

4. HKL - zona Osijek 
igrano turnirski

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Peti rang i ostale lige 
Lige petog i nižih rangova natjecanja, te razne lokalne lige.
 Županijska liga Broidsko-posavska, kuglanje-sb.com
 Baranjska liga (pravila 4x120)
 Gradska liga Slavonski Brod 2012./13., kuglanje-sb.com
 Gradska liga Đakovo
 Gradska liga Osijek, 1, dio (narodni način) 
 Gradska liga Osijek, finale (narodni način) 
 Gradska liga Osijek (4x120) 
 1. Divlja liga Osijek
 2. Divlja liga Osijek

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 kuglačka natjecanja 2012./13., zg-kuglanje.hr
 Baranjska liga 2012./13., kuglacki-savez-os.hr, pristupljeno 27. siječnja 2014.
 Gradska liga Đakovo 2012./13., kuglacki-savez-os.hr, pristupljeno 27. siječnja 2014.
 1. Divlja liga Osijek 2012./13., kuglacki-savez-os.hr,  pristupljeno 27. siječnja 2014.
 2. Divlja liga Osijek 2012./13., kuglacki-savez-os.hr,  pristupljeno 27. siječnja 2014.
 Gradska liga Osijek, 2012./13.,  1. krug, narodni način, kuglacki-savez-os.hr ,  pristupljeno 27. siječnja 2014.
 Gradska liga Osijek 2012./13., finale, narodni način, kuglacki-savez-os.hr , pristupljeno 27. siječnja 2014.
 Gradska liga Osijek 4x120 2012./13., kuglacki-savez-os.hr ,  pristupljeno 27. siječnja 2014.
  

2012-13